Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2001 vond plaats van 16 tot en met 22 april 2001 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 29e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen gravel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mary Pierce was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitge­scha­keld door Amy Frazier.

Het tweede reekshoofd, Jennifer Capriati uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis in drie sets. Capriati wist voor het eerst in haar loop­baan het Family Circle Cup-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar elfde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 178.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als tweede geplaatste titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun achttiende gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met Nicole Arendt uit de Verenigde Staten, met wie zij het vijfde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Ruano Pascual en Suárez.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Charleston 2001
Charleston